Przemysłowe Centrum Optyki S.A.
 zespół wielotorbielowatych jajników